Кубок вызова АФК 2008 года — 2-й розыгрыш второго по значимости турнира национальных сборных АФК. Проходил с 30 июля по 13 августа 2008 года в Индии. Победителем стали хозяева — сборная Индии, которая таким образом гарантировала себе место в финале Кубка Азии 2011.

Первоначально хозяином турнира должен был стать Тайвань, однако он не мог гарантировать соответствие стандартам АФК.

Отборочный турнир 

В финальном турнире участвовали:
  (хозяева турнира)
  (автоматически)
  (автоматически)
  (автоматически)

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок вызова АФК 2008 на сайте АФК
 Статистика Кубка вызова АФК 2008 на сайте RSSSF

2008
Футбол в Азии в 2008 году
Июль 2008 года
Август 2008 года
Спорт в Индии в 2008 году
Международные соревнования по футболу в Индии